Okazaki bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Aichi: Okazaki
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Okazaki (Han)
 ein molekulargenetisches Fragment: Okazaki-Fragment

Okazaki ist der Familienname folgender Personen:

 Emiko Okazaki (* 1949), japanische Skirennläuferin
 Okazaki Katsuo (1897–1965), japanischer Außenminister
 Kazuya Okazaki (* 1972), japanischer Radrennfahrer
 Kazuya Okazaki (Fußballspieler) (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ken’ya Okazaki (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kenjirō Okazaki (* 1955), japanischer Künstler
 Okazaki Kōzō (1919–2005), japanischer Kameramann
 Okazaki Kunisuke (1854–1936), japanischer Politiker
 Kyōko Okazaki  (* 1963), japanische Mangaka

 Miles Okazaki (* 1974), amerikanischer Gitarrist und Komponist
 Naoto Okazaki (* 1969), japanischer Fechter
 Reiji Okazaki (1930–1975), japanischer Molekularbiologe
 Ryōhei Okazaki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Satoko Okazaki (* 1961), japanische Turnerin
 Shinji Okazaki (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shizuka Okazaki (* 1992), japanische Motorradrennfahrerin
 Steven Okazaki (* 1952), amerikanischer Dokumentationsfilmer
 Takayuki Okazaki (* 1940), japanischer Leichtathlet
 Teruyuki Okazaki (1931–2020), japanischer Karateka
 Tomiko Okazaki (1944–2017), japanische Politikerin
 Tomomi Okazaki (* 1971), japanische Eisschnellläuferin
 Tsuneko Okazaki (* 1933), japanische Molekularbiologin
 Yoshirō Okazaki (* 1971), japanischer Jazzmusiker